Попов Олексій — російський історик.
 Попов Олексій Анатолійович — російський дипломат.
 Попов Олексій Аркадійович — російський футзаліст.
 Попов Олексій Валерійович — український журналіст і перекладач.
 Попов Олексій Васильович — український теолог.
 Попов Олексій Володимирович — російський дипломат.
 Попов Олексій Владиславович — російський і казахстанський футболіст.
 Попов Олексій Дмитрович — російський режисер і актор.
 Попов Олексій Євгенович — Герой Соціалістичної Праці.
 Попов Олексій Іванович — російський легкоатлет.
 Попов Олексій Львович — російський журналіст.
 Попов Олексій Микитович — російський військовик.
 Попов Олексій Миколайович (1980) — український футзаліст.
 Попов Олексій Павлович — радянський військовий льотчик.
 Попов Олексій Протогенович — російський архітектор.
 Попов Олексій Олексійович — російський протоієрей.
 Попов Олексій Тихонович — Герой Соціалістичної Праці.
 Попов Олексій Федорович — російський актор.
 Попов Олексій Федорович (1896—1946) — російський військовик.
 Попов Олексій Якович — російський єпископ.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок